Freixo de Cima steht für:

 Freixo de Cima (Amarante), Ort in Portugal
 Freixo (Almeida), Gemeinde in Portugal